Kammlach bezeichnet als geografischer Name:

 eine Gemeinde im Landkreis Unterallgäu in Bayern, siehe Kammlach
 den Fluss Kammel in dessen Oberlauf (bis Krumbach)